Hasse est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dietrich Hasse (1933-2022), alpiniste allemand spécialiste des Dolomites
 Hannjo Hasse (1921-1983), acteur allemand
 Helmut Hasse (1898-1979), mathématicien allemand
 Jean-Laurent Hasse (1849-1925), architecte belge
 Jenna Hasse (1989-), réalisatrice et actrice suisse-portugaise
 Johann Adolph Hasse (1699-1783), compositeur allemand
 Johann Karl Franz Hasse (1841-?), anatomiste et zoologiste allemand
 Kurt Hasse (1907-1944), cavalier allemand
 Lambert de Hasse-de Grand-Ry (1808-1872), homme politique belge
 Maria Hasse (1921-2014), mathématicienne allemande
 O. E. Hasse (1903-1978), acteur allemand
 Otto Hasse (1871-1942), général allemand
 Rudolf Hasse (1906-1942), pilote automobile allemand
 Ute Hasse (née en 1963), nageuse allemande
 Wilhelm Hasse (1894–1945), General der Infanterie allemand

Astronomie 
 (7478) Hasse, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme allemand